

Kalendarz UCI ProTour 2006

Końcowa klasyfikacja indywidualna 

 Floyd Landis znajdowałby się na pozycji 3. z dorobkiem 175 pkt., gdyby nie podejrzenia o doping, z powodu których UCI zdecydowało o nieklasyfikowaniu tego kolarza w rankingu ProTour.

Końcowa klasyfikacja drużynowa 
Dwadzieścia zespołów zostało zakwalifikowanych do drugiej edycji ProTouru.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
strona UCI ProTour

UCI ProTour 2006